«Дети Ванюшина» — пьеса Сергея Найдёнова (1901).
 «Дети Ванюшина» — экранизация Евгения Ташкова (1973).